Murature puede hacer referencia a:

Personas 
Alejandro Murature, marino argentino.
José Murature, marino argentino nacido en Italia.
José Luis Murature, abogado, periodista, docente y político argentino, que ejerció el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores°

Miscelánea 
ARA Murature (P-20), barco de la Armada Argentina.